Venus Williams var titelförsvarare och vann finalen med 7–5, 6–4, mot systern Serena Williams.

Seedning

 Ana Ivanovic (Tredje omgången)
 Jelena Jankovic (Fjärde omgången)
 Maria Sharapova (Andra omgången)
 Svetlana Kuznetsova (Fjärde omgången)
 Elena Dementieva (Semifinal)
 Serena Williams (Final)
 Venus Williams (Mästare)
 Anna Chakvetadze (Fjärde omgången)
 Dinara Safina (Tredje omgången)
 Daniela Hantuchova (Andra omgången) Marion Bartoli (Tredje omgången)
 Patty Schnyder (Första omgången)
 Vera Zvonareva (Andra omgången)
 Agnieszka Radwanska (Kvartsfinal)
  Agnes Szavay (Fjärde omgången)
 Victoria Azarenka ''(Tredje omgången)

 Alize Cornet ''(Fjärde omgången)
 Nicole Vaidisova ''(Kvartsfinal)
 Maria Kirilenko ''(Första omgången)
 Francesca Schiavone ''(Andra omgången)
 Nadia Petrova ''(Kvartsfinal)
 Flavia Pennetta ''(Andra omgången)
 Katarina Srebotnik ''(Första omgången)
 Shahar Peer ''(Fourth Round)
 Lindsay Davenport ''(Andra omgången, drog sig ur på grund av en knäskada)
 Sybille Bammer ''(Andra omgången)
 Virginie Razzano ''(Första omgången)
 Alona Bondarenko ''(Andra omgången, lämnade W.O pga en benskada)
 Amelie Mauresmo ''(Tredje omgången)
 Dominika Cibulkova ''(Första omgången)
 Caroline Wozniacki ''(Tredje omgången)
 Sania Mirza ''(Andra omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Undre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Externa länkar
Lottning
Kvallottning

Wimbledonmästerskapen 2008